

Sigle ou acronyme 

ALMA est un sigle et un acronyme qui peut signifier :
 Atacama Large Millimeter Array (en français, Grand réseau millimétrique de l'Atacama), un radiotélescope multinational situé sur un haut-plateau du désert d'Atacama, au nord du Chili ;
 Astrid Lindgren Memorial Award (en français, Prix commémoratif Astrid-Lindgren), un prix littéraire international ;
 Archivum Latinitatis Medii Aevi, une revue savante publiée par la Librairie Droz et également connue sous le nom de Bulletin du Cange.

Sciences et techniques

Astronomie 
 (390) Alma est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Alma est un genre (biologie) de vers oligochètes.

Informatique 
  est un langage de programmation.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La bataille de l'Alma s'est déroulée pendant la guerre de Crimée.

Linguistique 
 alma signifie « âme » en espagnol et en portugais.
 alma signifie « pomme » en hongrois.
  est une expression d'origine latine, traduisible par « mère nourricière ».

Culture et société

Religion 
 L'Alma Redemptoris Mater est une hymne en l'honneur de la Vierge Marie, chantée aux temps de l'Avent et de Noël.
 Alma (), ou Almedha ou Almeda ou Eled ou Elevetha est une martyre, assassinée par son prétendant éconduit, près de Brecon dans le pays de Galles ; fêtée le .

Personnages de fiction 
 Alma, meilleur ami d'enfance de Kanda dans le manga D.Gray-man.
 Alma, personnage principal et énigmatique du jeu vidéo F.E.A.R..
 Alma, personnage du jeu vidéo Ninja Gaiden, un démon féminin, sœur jumelle de l'humaine Rachel.
 Alma, personnage du film Santa Sangre, jeune fille sourde et muette, amour du jeune héros.
 Alma, personnage interprété par Bibi Andersson dans le film Persona d'Ingmar Bergman.
 Alma Borg, personnage interprété par Liv Ullmann dans le film L'Heure du Loup d'Ingmar Bergman.

Littérature 
 Alma est un roman de Jean-Marie Gustave Le Clézio.
 Alma : le vent se lève est un roman jeunesse de Timothée de Fombelle.

Autres 
Alma peut désigner :
 Alma, une maison d'édition française ;
 Alma, une société de matériel viticole ;
 Alma, une gabare gréée en goélette de 1891 ;
 , une corvette cuirassée de la Marine française ;
 Alma, une start-up fintech française ;
 Alma, une série télévisée espagnole de 2022 ;
 Alma, une peinture de Gérard Garouste (huile sur toile de 2005, 270 x 320 cm) ;
 Groupe Alma, une entreprise qui commercialise de nombreuses marques d'eau minérale et d'eau de source en bouteille.

Anthroponyme

Prénom 
Alma est un prénom mixte aux origines multiples (hébreu, latine, arabe ou turque).

Pseudonyme 

 Alma (1996-), le nom de scène de Alma-Sofia Miettinen, chanteuse et compositrice finlandaise ;
 Alma (1988-) est une chanteuse française, représentante de la France au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 Valérie Alma-Marie (1959-), est un écrivain français ;
 Gil Alma (1979-), acteur français.

Toponyme

Algérie 
 Alma, ancien nom français de Boudouaou, une commune de la wilaya de Boumerdès ;
 Alma Guechtoum, un village historique ;

Belgique 
 Alma, un campus de l'UCLouvain à Woluwe-Saint-Lambert ;
 Alma, une station du métro de Bruxelles située sur ce campus ;

Canada 
 Alma, une ville du Québec, dans la région du Lac Saint-Jean ;
 Alma, un village du Nouveau-Brunswick ;
 Alma, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
 , une ville de l'Ontario ;
 Alma, une municipalité de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Alma, une division du Sénat du Canada ;
 Alma, une ancienne division du Conseil législatif du Québec ;

États-Unis 
 Alma, une ville de l'Arkansas ;
 Alma, une ville du Colorado ;
 Alma, une ville de Géorgie ;
 Alma, un village du comté de Marion dans l'Illinois ;
 Alma, une ville du Kansas ;
 Alma, une ville du Michigan ;
 Alma, une ville du comté de Lafayette, dans le Missouri ;
 Alma, une ville de Nebraska ;
 Alma, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York ; 
 Alma, une ville du Texas ;
 Alma, une ville du Wisconsin ;
  ;

Europe 
 Alma, une aire urbaine germano-belgo-néerlandaise composée d'Aix-la-Chapelle, Liège, et Maastricht ;

France 
 pont de l'Alma, la place de l'Alma et le palais de l'Alma (ainsi que l’avenue de l’Alma devenue l’avenue George-V en 1918), à Paris, nommés d'après la bataille de l'Alma en Crimée ;
 porte d'Alma, la rue de l'Alma et le centre commercial Alma, à Rennes ;
  ;
 quartier de l'Alma à Roubaix ;
 piton de l'Alma (altitude ) en Martinique, donnant naissance à la rivière éponyme ;

Kazakhstan 
 Alma-Ata, l'ancien nom d'Almaty, la principale ville du pays ;

Nouvelle-Zélande 
 Alma, une rivière dans l’Île du Sud ;
 Alma, un village de la région de , dans l'Île du Sud ;

Roumanie 
 Alma, une commune du județ de Sibiu ;

Ukraine 
 Alma, un fleuve de Crimée qui a donné son nom à la bataille de l'Alma (1854).

Références 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis